Светла́на Вита́льевна Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве, светская львица.

Биография 
Родилась 17 декабря 1968 в Москве, в доме на Рождественском бульваре. Мать родила в возрасте 17 лет. Родители рано развелись. Воспитывалась отчимом. Окончила библиотечный факультет Московского государственного института культуры. В молодости занималась фехтованием, была кандидатом в мастера спорта.

Модельная карьера 
Собственная внешность смущала — при росте 177 см она весила 55 килограммов. Бабушка отправила её на кастинг, чтобы внучка приобрела уверенность в себе. Светлана выиграла конкурс «Burda Moden» и стала моделью.

В 2007 году стала «лицом» известной косметической фирмы.

Телевидение 
Работала телеведущей на телеканале «Домашний» в программах «Модная прививка» и «Одень свою подругу».

На телеканале «СТС» Бондарчук появилась в качестве ведущей и председателя жюри телеконкурса «Ты — супермодель».

Издательская деятельность 
С 2006 по 2020 год являлась главным редактором журнала «Hello!».

В 2008 году попыталась запустить собственный проект — журнал «Icons», посвящённый «людям, от которых зависит, как окружающий мир будет выглядеть завтра». Вышло 10 номеров журнала при поддержке Forward Media Group. Среди московской тусовки журнал успел получить популярность, так как представлял «широкие интересы узкого круга» и устраивал светские вечеринки, например на «Винзаводе». Журнал был закрыт в 2009 году из-за кризиса, успев заслужить репутацию «самого странного российского глянца».

Личная жизнь 

Первый муж — Фёдор Бондарчук, кинорежиссёр, телеведущий, подали на развод в 2016 году. Фамилию мужа никогда не брала. Сын — Сергей Бондарчук (род. 29 ноября 1991), актёр. Дочь — Варвара Бондарчук (род. 5 мая 1999).

Невестка (с 17 мая 2012) — Татиана Михайловна Бондарчук (урожд. Мамиашвили; род. 15 августа 1989), выпускница МГИМО, дочь чемпиона XXIV летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле по греко-римской борьбе Михаила Мамиашвили.

Внучки — Маргарита Бондарчук (род. 6 декабря 2012), Вера Бондарчук (род. 12 мая 2014).

Второй муж — Сергей Харченко, дизайнер, поженились 15 августа 2020 года.

Брат — Григорий Рудской (род. 1982). Женат на Анастасии Синельщиковой, дочери продюсера и медиаменеджера Ларисы Синельщиковой.

Общественная деятельность 
С декабря 2011 года проводит ежегодный благотворительный кинематографический аукцион «Action!».

Политический активизм 
Вместе с подругой Полиной Юмашевой выходила на митинги 2011—2012 годов, после чего ей позвонил Рамзан Кадыров, спросив, зачем она это сделала, Бондарчук ответила — сделала, то, что посчитала нужным: «Мне хотелось, чтобы Россия очнулась и поняла, что так невозможно». Также была на акции в поддержку режиссёра Кирилла Серебренникова у Басманного суда. Позже Бондарчук заявила, что у неё «не возникло героя в оппозиции» и она перестала ходить на протесты.

Фильмография 
 1989 — «Сон в летнее утро» (короткометражный)
 2006 — «Жара» — продавец в магазине мужских костюмов
 2012 — «Любовь с акцентом» — Ирина
 2013 — «Прикосновение» (короткометражный) — мама девочки

Примечания

Ссылки 

 Биография Светланы Бондарчук на Cosmo.ru
 страница Светланы Бондарчук на сайте kinopoisk

Выпускники библиотечного факультета Московского государственного института культуры
Кандидаты в мастера спорта СССР
Бондарчук (семья)
Ютуберы России